Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Stefan Edberg.

Boris Becker ha battuto in finale 7–6, 6–4, 6–4 Edberg.

Teste di serie
Tutte le 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Tour 1990
Australian Indoor Championships 1990